«Септември» — болгарский профессиональный футбольный клуб из Софии, основанный в 1944 году. На русский язык название клуба переводится как «Сентябрь».

Обладатель Кубка Болгарии 1960 года. Лучшего в истории чемпионатов Болгарии места клуб добился в сезоне 1959/60 годов, расположившись на пятой позиции.

В высшей болгарской лиге выступал трижды — в 1959/60, 1960/61 и 1998/99 года. В сезоне 2017/18 года команда в четвёртый раз вышла в высшую лигу национального болгарского первенства.

Цвета клуба — синий, красный и белый.

Эмблема

Экипировка

Достижения 
Первая лига
 Высшее место: 5 место — 1959/60
Вторая лига
 1 место (3 раза) — 1956, 1958/59, 1997/98
 2 место (5 раз) — 1955, 1962/63, 1964/1965, 1965/66, 2016/17
Третья лига
 1 место — 1992/93
 2 место — 2002/03
Областная АФГ
 1 место (5 раз) — 1952, 1989/90, 1990/91, 2008/09, 2009/10
Кубок Болгарии
 Победитель — 1960
Кубок любительской футбольной футбольной лиги
 Полуфиналист — 2016

Последние 10 сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК Септември София
 Официальная страница в Facebook ФК Септември София
 Неофициальный фан-сайт Септември София
 Форум в BGSupporters

Футбольные клубы, основанные в 1944 году
ФК «Септември» София